Termin Puchar Wysp Owczych może odnosić się do kilku różnych wydarzeń sportowych na tym archipelagu:

 Puchar Wysp Owczych – rozgrywane co roku rozgrywki pucharowe mężczyzn na Wyspach Owczych, prowadzone od roku 1955,
 Puchar Wysp Owczych – rozgrywane co roku rozgrywki pucharowe kobiet na Wyspach Owczych, prowadzone od roku 1990,